Мари́на Беля́ева: Беляева, Марина Александровна (род. 1958) — советская и российская легкоатлетка.
 Беляева, Марина Октябрьевна (Игнатова; род. 1956) — российская актриса театра и кино.